Израз Хабзбуршка Аустрија може се односити на земље под влашћу аустријског огранка Хабзбурга или на историјску Аустрију. Зависно од контекста, може се дефинисати као:
 Војводство Аустрија, од 1453. Надвојводство Аустрија.
 -{Erblande}-, хабзбуршке насљедне земље прије 1526.
 Аустријски округ Светог римског царства.
 Хабзбуршка монархија у цјелини или од 1804. Аустријско царство.
 Цислајтанија, аустријски дио Аустроугарске од 1867. до 1918.